Ранчо Санта Клара има више значења:

 Ранчо Санта Клара, Лос Серитос (Лердо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ранчо Санта Клара (Кордоба), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику